Аутофо́бия (от  «сам» и  «страх») — патологическая боязнь одиночества.

Проявления:
 внутреннее беспокойство,
 духовная пустота,
 скука,
 неумиротворённость.

Обычно такое чувство возникает, когда человек находится один и всегда пытается себя чем-то занять, но часто бесполезно.

В психотерапии объясняется отсутствием эмоциональной и физической связи с родителем (родителями), особенно в детстве (другими словами присутствием психологической травмы). Психосоматическое проявление может быть в форме нейродермита.

В парадигме гештальта аутофобия трактуется как нарциссическое расстройство и может быть проработана в течение, в среднем, 2—3 лет.

Могут так же возникать панические атаки, нервные срывы, депрессия.

При развитии у человека аутофобии может развиваться патологическая ревность, а также эгоизм. Боязнь заводить друзей/отношения.

Возникает из-за:
 Отсутствие контакта с окружающей средой.
 Детская травма/отсутствие внимания со стороны родителей.
 Предательство, ложь, неуверенность.

Для лечения аутофобии нужно обратиться к психотерапевту.

Специфические фобии